Le tableau suivant est un bilan saison par saison du Thunder d'Oklahoma City avec les performances réalisées par la franchise depuis sa création.

Références 

Thunder d'Oklahoma City
O